Amy Wong es uno de los personajes principales de Futurama, una serie de televisión de la FOX creada por el autor de Los Simpson, Matt Groening. 

Tiene unos veinte años (la edad exacta no ha sido revelada en la serie) y rasgos orientales. 

Es alumna de la Universidad de Marte en donde estudia ingeniería, pero la mayor parte de su tiempo lo pasa trabajando como becaria en Planet Express. 

Es de personalidad alegre, algo torpe y alocada y bastante promiscua. Cuando se enoja insulta en mandarín.

Biografía 
Amy es la hija de los granjeros Leo e Inez Wong, una de las familias más ricas de Marte. De hecho, son dueños de la mitad de Marte, en concreto del hemisferio oeste, que según la serie es el mejor hemisferio, igual que en la Tierra. Seguramente sea una hija única puesto que sus padres le están constantemente presionando para que les dé algunos nietos. La edad de Amy no ha sido revelada en la serie, pero si en el siglo XXXI la educación sigue las mismas pautas que en el  (y en la serie se sugiere que esto es así), Ella tiene 25 años de edad. (El calendario de Futurama del año 2000 establece la fecha de nacimiento de Lauren Tom como el 4 de agosto de 2980, así que ésta bien podría ser el cumpleaños “oficial” de Amy). Sin embargo, en Futurama: Bender's Big Score al darle su correo electrónico a los estafadores nudistas, su dirección contenía "awong79" lo que sugiere que su año de nacimiento es 2979.

Es una chica, de rasgos asiáticos, de baja estatura, cabellera negra, generalmente viste un jogging color rosa, y tiene en el brazo un tatuaje obsceno que no pueden mostrar los televisores del . En uno de los episodios se muestra su aspecto de adolescente y aparece gorda y con granos. En otro episodio ella dice que "antes era demasiado asiática, así que se sometió a una reducción de monería en mejilla, nariz, pechos y los gluteos".

Actualmente está estudiando en la Universidad de Marte, posición ganada más bien por las abundantes contribuciones económicas de sus padres más que por sus méritos académicos. Pertenece también a la hermandad Kappa Kappa Wong. Sin embargo, la mayor parte del tiempo la pasa trabajando como becaría de ingeniería en la compañía de empresa de mensajería Planet Express. El dueño de la empresa, el profesor Hubert Farnsworth, supuestamente la ha contratado por tener su mismo grupo sanguíneo.

Personalidad 
Amy es uno de los personajes más agradables que uno puede esperar encontrar en la Nueva Nueva York del siglo XXXI, aunque esto no es decir mucho considerando el bajo nivel de moralidad que tienen los personajes de la serie. Si alguien necesita atención, Amy siempre estará dispuesta a ayudar, aunque no deberá esperar retener su atención durante demasiado tiempo. Le gusta divertirse y conoce los mejores lugares para salir de noche y ligar. Ella es extremadamente sociable y amistosa, especialmente hacia los hombres (o generalizando, hacia los especímenes masculinos). Amy es absolutamente romántica y a pesar de su continuo cambio de pareja, lo que ella realmente desea es amor, cariño y afecto. A partir del 2002 (temporada 3 de la serie) establece una relación estable con Kif Kroker que a veces se ve dificultada por la distancia.

Como defectos podemos citar el que ella es torpe, superficial, ingenua, voluble y nada calculadora, o con otras palabras, estúpida. Además, Amy se ve herida muy fácilmente por la crítica y los insultos. Aun cuando es amiga de Leela, se siente intimidada por la inteligencia de ésta; pero por otra parte, piensa que ella es más guapa que Leela.

A Amy le gusta la independencia y a pesar de que pertenece a una familia acomodada, prefiere vivir a su aire y a veces tiene problemas económicos. Así, prefiere pasar los días de fiesta con sus compañeros de trabajo antes que con su familia. Normalmente se viste con un jogging color rosa y ella ha confesado que se viste así como una manera de rebelarse contra sus padres. Aunque en otra ocasión reveló que se viste así porque sabe que su padre siempre quiso un varón.

Intereses 
El principal interés de Amy es pasar un buen rato, generalmente en lugares con música y en los que pueda ligar. También le gustan los parques temáticos, en especial el que han instalado en la Luna, la ópera y el cine. En contadas ocasiones junto con sus amigos practica esquí, voleibol, ping-pong y juegos malabares (con Fry), y también disfruta del skeeball virtual virtual. 

Sus comidas favoritas incluyen la crema de marisco y el delfín, pero no es aficionada al café, aunque a veces lo va tomar al asiento trasero de algún coche con alguien que ha conocido. 

Tiene un guardarropa bastante extenso con infinidad de modelos para cualquier ocasión. También es aficionada a la ropa interior de diseño, de la que recibe regularmente catálogos. Desde el punto de vista de relajación sensual, le gusta que le den masajes de aceite en la espalda.

Relaciones personales 
 M-5438. Un ente de energía pura que Amy conoció en The Hip Joint con la esperanza de que saliera con Leela. Cuando Leela lo rechazó, Amy rápidamente quedó con él.
 
 Gorgak. Una forma líquida (primer ministro de Trisol), que Amy conoció al introducir su mano en el tazón donde él estaba. Satisfecha con su respuesta (``Me tocaste como jamás me habían tocado´´), se las arregló para sentarse a su lado durante el banquete de coronación de Fry el Sólido.

 Armando. Un latino que Amy conoció en el pub O'Zorgnax's. A pesar de que supuestamente iba a acompañar a Leela para que no se deprimiera, Amy terminó bailando con Armado para después acompañarlo al asiento trasero de su coche para "tomar café", es decir , a ligar y tener relaciones sexuales con él. 

 Philip J. Fry. Durante el viaje inaugural de la nave de lujo Titanic, Amy usó a Fry como novio falso para evitar que sus padres la persuadieran para salir con un poco atractivo potencial novio. Amy y Fry también tuvieron otra relación, esta vez seria, que comenzó con una vueltecita en coche por el planeta Mercurio. Se quedaron sin combustible y mientras esperaban a que los remolcaran descubrieron que tenían muchas cosas en común. Se lo pasaban muy bien juntos y acabaron acostándose a todas horas para escándalo de sus compañeros de trabajo. La relación acabó cuando Fry se asustó por el cariz serio que iba tomando la relación. Pero antes de poder cortar con Amy, un accidente dejó el cuerpo de Fry destrozado y el Dr. Zoidberg injertó temporalmente su cabeza sobre el hombro de Amy.

 Gary. Un regulador de la industria bancaria con el que Amy salió en el día de San Valentín, a pesar de que la cabeza Fry seguía todavía implantada sobre su hombro. Leela saboteó la cita haciendo que Gary hablara sin parar sobre el tema de la regulación bancaria.

 Kif Kroker. Amy conoció a Kif cuando Zapp Brannigan lo nombró capitán de la nave Titanic mientras esta era absorbida por un agujero negro. La relación tuvo un paréntesis pues Kif no se atrevía a decir nada cuando la telefoneaba y Amy pensaba que eran llamadas obscenas. La relación se reanudó cuando Zapp negoció una media-cita doble de ambos con Amy y Leela. El restaurante en el que estaban cenando se estrelló en el planeta de las amazonas y allí Kif y Amy consolidaron su relación. Poco tiempo después y en el día de Marte, Amy invita a sus compañeros de trabajo al rancho familiar y presenta Kif a sus padres, a los cuales no les cae nada bien. En un encuentro posterior, Kif es ligeramente fecundado. Al principio no sabe quién es la madre, pero luego resulta que no es Amy, sino que es Leela. De todas formas, Kif le dice para los de su especie la verdadera madre es quién le inspiró el sentimiento original de amor y ésta es Amy. Se casa con él en la película The beast With a Billion Backs, pero al morir Kif temporalmente duerme con Zapp Brannigan, y al ser resucitado Kif la rechaza indignado, diciendo que Fonfonru no significa esposa, significa "La que no duerme con mi oficial superior" y golpea a Zapp en el estómago...

 Bender. Amy se enamoró de Bender en el episodio "Proposition Infinity", cuando Bender es capturado por la policía por poner baldosas con su imagen en las paredes de Nueva Nueva York, pidiéndole prestado dinero a Amy. Kif se pone celoso cuando ve que Amy corteja con los hombres de la cárcel, y termina con ella. Estando soltera de nuevo, Bender se empieza a burlar de ella, lo que la excita y hace el amor con él. Como se han enamorado, y la relación robosexual es tabú, deciden esconder su relación en secreto. Cuando el Profesor les manda a recoger un tornado, dentro de él se encontraron a Amy besándose con Bender, causando la furia del Profesor; sin embargo, sus amigos sí lo aceptaron. Para acabar con el tabú, lanzan la "proposición Infinita", el cual les daría el derecho a los humanos casarse con los robots. Farnsworth se pone en contra con el fin de acabar con la proposición, y el día del debate antes de las votaciones, el Profesor revela que también estuvo con una robot. La proposición es aceptada al fin, sin embargo Bender y Amy ya no se quieren más. Al final Kif se vuelve un chico malo, y se lleva a Amy en su motocicleta.

Wong, Amy
Burgueses ficticios
Ingenieras ficticias